

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 25, w tym 12 podstawowych

 Województwo łódzkie
 Jeziorko – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Kocierzew Południowy
 Jeziorko – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Koluszki
 Jeziorko – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Lutomiersk
 Jeziorko – część wsi Okręglica w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz
 Jeziorko – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Mokrsko
 Jeziorko – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Łubnice
 Jeziorko – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zapolice

 Województwo małopolskie
 Jeziorko – część wsi Minoga w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skała
 Jeziorko – część wsi Czechy w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Słomniki
 Jeziorko – część wsi Kościejów w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Racławice

 Województwo mazowieckie
 Jeziorko – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka

 Województwo podkarpackie
 Jeziorko – przysiółek wsi Poręby Dymarskie w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Cmolas
 Jeziorko – część wsi Wola Rusinowska w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Majdan Królewski
 Jeziorko – część wsi Padew Narodowa w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Padew Narodowa
 Jeziorko – część wsi Wólka Tanewska w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Ulanów

 Województwo podlaskie
 Jeziorko – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Piątnica

 Województwo śląskie
 Jeziorko – część wsi Okrąglik w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Janów

 Województwo świętokrzyskie
 Jeziorko – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Nowa Słupia
 Jeziorko – część wsi Gromadzice w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów

 Województwo warmińsko-mazurskie
 Jeziorko – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Pieniężno
 Jeziorko – część wsi Lipowo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Piecki
 Jeziorko – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Ryn

 Województwo wielkopolskie
 Jeziorko – część wsi Zakrzyn w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Lisków
 Jeziorko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Przykona

 Województwo zachodniopomorskie
 Jeziorko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim

 Miejscowości na Ukrainie
 Jeziorko (Озерце, Ozerce) – wieś w  obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie halickim
 Jeziorko (Озерце) – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie kiwereckim
 Jezioro (Озеро) – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie kiwereckim

Jeziora i stawy w Polsce 
 Jeziorko – jezioro  w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Zbiczno
 Jeziorko – jezioro  w woj. lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Pszczew
 Jeziorko – jezioro  w woj. lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Skwierzyna
 Jeziorko – jezioro  w woj. lubuskim, w powiecie nowosolskim, w Nowej Soli
 Jeziorko – jezioro  w woj. lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie
 Jeziorko – jezioro  w woj. lubuskim, w powiecie świebodzińskim, w gminie Skąpe
 Jeziorko – jezioro  w woj. lubuskim, w powiecie świebodzińskim, w gminie Skąpe
 Jeziorko – jezioro  w woj. mazowieckim, w powiecie otwockim, w Karczewie
 Jeziorko – jezioro  w woj. mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Łąck
 Jeziorko – jezioro  w woj. mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Nowy Duninów
 Jeziorko – jezioro  w woj. pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Lipnica
 Jeziorko – jezioro  w woj. pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Studzienice
 Jeziorko – jezioro  w woj. pomorskim, w powiecie kościerskim, w gminie Kościerzyna
 Jeziorko – jezioro  w woj. pomorskim, w powiecie kościerskim, w gminie Kościerzyna
 Jeziorko – jezioro  w woj. pomorskim, w powiecie kościerskim, w gminie Stara Kiszewa
 Jeziorko – jezioro  w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w Pasłęku
 Jeziorko – jezioro  w woj. wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Mosina
 Jeziorko – jezioro  w woj. wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Pobiedziska
 Jeziorko – jezioro  w woj. wielkopolskim, w powiecie szamotulskim, w Szamotułach
 Jeziorko – jezioro  w woj. wielkopolskim, w powiecie wągrowieckim, w gminie Skoki
 Jeziorko – jezioro  w woj. zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Bierzwnik na Pojezierzu Dobiegniewskim,
 Jeziorko – jezioro  w woj. zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Kalisz Pomorski

 Jeziorko – staw w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim w gminie Dobrzyń nad Wisłą
 Jeziorko – staw w woj. łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Dobroń
 Jeziorko – staw w woj. łódzkim, w gminie Masłowice, w powiecie radomszczańskim

Administracja 
 Jeziorko – gromada

Zobacz też 
 Małe Jeziorko